Numele de familie Lehár se poate referi la:

 Antal Lehár (1867–1962), ofițer din Austro-Ungaria, fratele lui Franz Lehár
 Franz Lehár (1870–1948), compozitor din Austro-Ungaria